Joe Castro – pianista statunitense
Joe Castro – regista e tecnico degli effetti speciali statunitense